Сарос 130 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 73 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 20 серпня 1096 року. Стадія повних затемнень триває від 5 квітня 1475 до 18 липня 2232 року. Гібридні та кільцеподібні затемнення відсутні. Серія закінчиться частковим затемненням 25 жовтня 2394 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 6 хвилин 41 секунда 11 липня 1619 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 130 на сайті НАСА

Сарос